Cachi (departement), Argentijns departement
Cachi (Salta), plaats in dit departement